El Torneig de Belgrad 2021, també conegut com a Belgrade Open 2021, és un esdeveniment tennístic disputat a l'aire lliure en terra batuda que pertany a la categoria ATP Tour 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 22 i el 29 de maig del 2021 al Novak Tennis Center de Belgrad, Sèrbia. El torneig es va celebrar puntualment per la cancel·lació de diversos torneigs i l'ajornament d'una setmana de la disputa del Roland Garros a causa de la pandèmia de COVID-19.

El tennista local Novak Đoković va guanyar el segon títol de la temporada i ho va aconseguir en el recinte esportiu que porta el seu nom en el seu honor.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 
 

ATP Tour 2021
Esport a Belgrad
Competicions tennístiques a Sèrbia